Santa Maria di Loreto — em Roma, na Itália
 Santuário da Santa Casa de Loreto — em Loreto, na Itália
 Igreja de Nossa Senhora do Loreto (Jaboatão dos Guararapes) — no Brasil
 Capela de Nossa Senhora do Loreto — na ilha dos Frades, em Salvador, no Brasil

Desambiguações de templos